Die Métropole du Grand Nancy ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 31. Dezember 1995 als Communauté urbaine gegründet und mit Wirkung vom 1. Juli 2016 in den Rang eine Métropole erhoben. Sie umfasst 20 Gemeinden, der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Nancy.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

 Ernennungsdekret zur Métropole (pdf)

Nancy
Gemeindeverband im Département Meurthe-et-Moselle
Gegründet 1995